Петрушовка () — село,
Петрушовский сельский совет,
Ичнянский район,
Черниговская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 7421782401. Население по переписи 2001 года составляло 288 человек .

Является административным центром Петрушовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла 
Власовка,
Пролески, посёлки
Качановка и
Шевченко.

Географическое положение 
Село Петрушовка находится в месте слияния небольших безымянных речушек, 
на противоположных берегах которых расположены село Власовка и посёлок Качановка.
На реках сделаны запруды.
Через село проходит автомобильная дорога . 

Расстояние до районного центра:Ичня : (19 км.), до областного центра:Чернигов (119 км.), до столицы:Киев (158 км.).

История 
 1600 год — дата основания.
 Есть на карте 1826-1840 годов.
 в 1859 году в деревне владельческой Петрушевка 3 стана Ичнянской волости, Борзянского уезда Черниговской Губернии было 49 дворов и 325 жителей

Примечания